

Geografia 
 Telephone – comunità non incorporata del Texas, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Téléphone – gruppo musicale francese
 Telephone – singolo di Lady Gaga del 2010

Pagine correlate 
 Telefon
 The Telephone